L'aire urbaine de Rouen est une aire urbaine française centrée sur les 50 communes de l'unité urbaine de Rouen. Elle est composée de  communes situées dans l'Eure et la Seine-Maritime. Ses  habitants en 2014 en faisaient la  urbaine de France.

Composition

Découpage de 2010 
Elle est composée des 277 communes suivantes :

Découpage de 1999 
Selon le découpage de 1999, l'aire urbaine de Rouen était composée de 188 communes, dont 30 appartenaient à l'unité urbaine de Rouen, pôle urbain de l'aire.

Démographie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des communes de l'Eure
 Liste des communes de la Seine-Maritime

Liens externes 
 Chiffres-clés de l'aire urbaine de Rouen (012)., sur le site de l'Insee
 Composition de l'aire urbaine de Rouen (012)., sur le site de l'Insee

Rouen